Dare (, с латинского — «давать»):
 Dare — альбом группы The Human League (1981)
  — английская рок-группа (мелодик-рок с кельтскими корнями, AOR), с середины 80-х
 «Dare (La La La)» — сингл c альбома Шакиры Shakira (2014)
 «DARE» — песня Gorillaz (2005)
 DARE — студенческая ассоциация из Делфтского технологического университета

См. также 
 «Правда или действие?» () — игра
 Truth or Dare — сборник (англоязычный альбом) немецкой рок-группы Oomph!
 «Играй до смерти» () — британский триллер 2011 года
 «Правда или действие» () — американский фильм ужасов 2018 года
 Ludum Dare () — соревнование по ускоренной разработке компьютерных игр

Примечания